Osoby o tym nazwisku:
 Boris Wołodin – radziecki polityk i działacz partyjny
 Nikołaj Wołodin – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa
 Paweł Wołodin – radziecki wojskowy